I Всесоюзный кинофестиваль — первый Всесоюзный кинофестиваль, начиная с которого такие кинофестивали в СССР стали проводиться на регулярной основе. Прошёл в 1964 году в Ленинграде. До этого в СССР было проведено три нерегулярных Всесоюзных кинофестиваля.

Награды

Призы и премии

Художественные фильмы 
Главный приз:
 «Живые и мёртвые» (1964)
 «Тишина» (1963)
Специальная премия жюри:
 «Гамлет» (1964)
2-я премия за историко-революционные фильмы:
 «Москва — Генуя» (1964)
Премии фильмам:
 «Белый караван» (1963)
 «Живёт такой парень» (1964)
 
Премии по различным аспектам художественного решения фильмов:
 Художники: А. Заниша, И. Чюплис, В. Бимбайте, Э. Эмма («Шаги в ночи»)
 Сценаристы: Р. Файзи («Ты не сирота»)
 Композиторы: Д. Шостакович («Гамлет»)
 Режиссёры: Л. Шепитько («Зной»)
 Актёры: Н. К. Черкасов («Всё остаётся людям»), А. Папанов («Живые и мёртвые», «Родная кровь», «Приходите завтра…»), Е. Савинова («Приходите завтра…»), А. Умурзакова («Сказ о матери»), В. Артмане («Родная кровь»), В. Донская-Присяжнюк («Наймичка»)
 Оператор: В. Юсов («Я шагаю по Москве»)
 Звукооператоры: В. Зорин («Иоланта»)
 Директора картин: В. Цируль («Тишина»), А. Аршанский («Родная кровь»).

Документальные фильмы 
1-я премия
 «Было их 39»
 «Два имени — одна жизнь»
2-я премия
 «Красная площадь»

Научно-популярные фильмы 
1-я премия
 «Ленин» («Последние страницы»)
2-я премия
 «На грани двух миров»
 «Александр Ульянов»

Киножурналы 
Призы за лучшие киножурналы
 «Страна советская», № 2
 «Молодёжь Украины», № 2
 «Сибирь на экране»

Мультипликационные фильмы 
1-я премия
 «История одного преступления» (1962)
 «Отть в космосе» (1961)

Почётные дипломы 
Почётными дипломами фестиваля награждены документальные и научно-популярные фильмы:
 «От весны до весны»
 «Чёрная процессия»
 «Жизнь — песня»
 «До шестнадцати»
 «Здравствуй, миллионер!»
 «Тигровая балка»
 «Рассказ о Михаиле Фрунзе»
 «Такие горы»
 «Сырые запахи реки»
 «Это было в Песчаном»
 «Вечерний берег»

Примечания

Ссылки 
  — Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др.- М.: Сов. энциклопедия, 1987.

Всесоюзный кинофестиваль